Васильев, Константин: Васильев, Константин Алексеевич (1942—1976) — русский художник.
 Васильев, Константин Борисович (род. 1947) — российский художник-график.
 Васильев, Константин Викторович (род. 1984) — эстонский футболист.
 Васильев, Константин Евгеньевич (1933—2020) — советский и российский клоун, акробат, народный артист России.
 Васильев, Константин Иванович (1967—2002) — подполковник, погиб во время теракта на Дубровке.
 Васильев, Константин Николаевич (1915—2000) — вице-адмирал (1972).
 Васильев, Константин Яковлевич (1815—1891) — генерал-лейтенант, участник Кавказской войны.